

Događaji i trendovi 

 120. - Car Hadrijan ponovo izgrađuje Panteon u Rimu.
 122. - Početak izgradnje Hadrijanovog zida.

Svjetska politika